Fabiola kan syfta på:

 Fabiola (fjärilar) – ett släkte av fjärilar
 Fabiola (namn) – ett kvinnonamn

Personer
Fabiola av Belgien (1928 – 2014), belgisk drottning
Fabiola Gianotti (1960–), italiensk fysiker